Твърдинци е село в Североизточна България. То се намира в община Търговище, област Търговище.

География 
Разположено е на 25 км от Шумен, 24 км от Разград и 27 км от Търговище.

Население 
Численост на населението според преброяванията през годините:

Етнически състав 
Преброяване на населението през 2011 г.

Численост и дял на етническите групи според преброяването на населението през 2011 г.:

Религии 
Жителите на селото изповядват исляма. Преди години джамията в селото е запалена от вандали, което довежда до построяване на нова джамия през 2009 година.

Източници 

Села в област Търговище
Населени места в община Търговище